Емілі Кемпбелл (,  6 травня 1994) — британська важкоатлетка, срібна призерка Олімпіських ігор 2020 року, чемпіонка Європи.

Результати

Посилання 
 Емілі Кемпбелл  на сайті IWF

Британські важкоатлетки
Британські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020